Stadniki ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Stadniki (Dobczyce), Dorf der Gmina Dobczyce in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Stadniki (Grodzisk), Dorf der Gmina Grodzisk in der Woiwodschaft Podlachien
 Stadniki (Kętrzyn), Ortsteil in der Gmina Kętrzyn in der Woiwodschaft Ermland-Masuren